Gustavo Sánchez Martínez (1994-vivente), nuotatore paralimpico messicano 
Gustavo Sánchez Parra (1966-vivente), attore messicano
Gustavo Adolfo Sánchez, (2000-vivente), nuotatore artistico colombiano